

Patronymes 
 Alcide Ducos du Hauron (1830-1909), magistrat et écrivain français, frère aîné et collaborateur de Louis Ducos du Hauron (1837-1920), pionnier de la photographie en couleurs ;
 Armand Ducos (1778-1851), armateur de Bordeaux au XIXe siècle ;
 Eliane Ducos dite Jacqueline Boyer (née en 1941), chanteuse française, fille de Jacques Pills et de Lucienne Boyer ;
 Famille du Cos de la Hitte, famille noble de Gascogne ; d'où : 
Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1789-1878), général d'artillerie, promoteur de la réforme militaire de 1859 ;
 Louis-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1828-1904), fils de Jean Ernest Ducos, général d'artillerie ;
 Florentin Ducos (1789-1873), écrivain et avocat français ;
 Hippolyte Ducos (1881-1970), homme politique français ;
 Jean-François Ducos (1765-1793), homme politique français ;
 Jean-Marie Ducos (1758-1843), homme politique français ;
 Jean-Pierre Ducos (né en 1934), acteur français ;
 Joëlle Ducos (né en 1960), linguiste française
 Joseph Ducos (1833-1910), homme politique français ;
 Lilian Ducos (né en 1980), joueur de rugby à XV français ;
 Nicolas Ducos (1756-1823), général français, baron d'Empire ;
 Pierre-Henri Ducos de La Haille (1889-1972), peintre français ;
 René Ducos alias Jacques Pills (1906-1970), chanteur français ;
 Roger Ducos (1754-1816), homme politique français ;
 Théodore Ducos (1801-1855), homme politique français ;
 Jean Ducos De La Haille (1926-1954), joueur de tennis français.

Toponymes 
 Canton de Ducos ;
 Centre pénitentiaire de Ducos, prison française située en Martinique ;
 Ducos, commune de la Martinique, en hommage à Théodore Ducos ;
 Ducos et Ducos industriel sont des quartiers de Nouméa, faisant partie du grand quartier de presqu’île de Ducos, en hommage à Théodore Ducos ;
 Île Ducos, îlot de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à Boulouparis ;
 Presqu'île Ducos, presqu'île de Nouvelle-Calédonie, haut-lieux de la déportation française du  ;

Voir aussi 
 Natalia Duco (1989), athlète chilienne ;
 Stade Tomás-Adolfo-Ducó, stade d'Argentine ;
 Ducor, census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie ;
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme